О́рзега () — населённый пункт в Прионежском районе Республики Карелия, административно входит в состав Деревянского сельского поселения.

Общие сведения 
Расположен на берегу реки Орзега.

В Орзеге (на станции) находится мемориал бойцам сводного батальона НКВД КФССР, задержавшим в сентябре 1941 года наступление противника на город Петрозаводск, открыт в 1992 году, автор — Ч. М. Шуквани.

На кладбище в Орзеге в 2015 году установлен памятный знак на могиле красноармейцев, погибшим в боях под Орзегой.

Население

Улицы 
 ул. Озёрная
 ул. Южная

Примечания 

Населённые пункты Прионежского района